«4ever Cinema» — український фільмовий телеканал з американською ліцензією. Телеканал транслює американські та європейські фільми XX століття.

Про канал 
Телеканал розпочав мовлення 13 травня 2022 року. Власником і засновником є Рудольф Кірнос, а керівницею телеканалу є його донька.

Примітки 

Телеканали України
Засновані в Україні 2022